Edgardo Gulotta – giornalista italiano
 Guglielmo Gulotta – avvocato, psicologo e accademico italiano
 Loreta Gulotta – schermitrice italiana